Informationsfluss steht für:

Informationsfluss, der Weg, den mündliche oder schriftliche Daten nehmen, um bei einem oder bei mehreren Empfängern einzutreffen
Informationsfluss (UML), ein Modellelement in der Unified Modeling Language (UML)